Ituzaingó kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Ituzaingó (udde),

Argentina 

 Departamento de Ituzaingó, kommun, Corrientes, 
 Ituzaingó (kommunhuvudort), Corrientes, 
 Ituzaingó, Buenos Aires 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar